Aegina of Egina (Grieks: Αἴγινα, Aigina) is een figuur uit de Griekse mythologie.

Zij was een nimf, de dochter van de riviergod Asopus, en werd door Zeus bemind. De oppergod bracht haar naar het onbewoonde eiland Oenone in de Golf van Egina (tussen Attica en Argolis), waar zij haar zoon Aeacus baarde. Deze zou later, als eerbewijs voor zijn moeder, de naam van zijn geboorte-eiland veranderen in Aegina (Egina).

Ze kreeg ook een kind bij Actor: Menoetius die later koning werd en vader van Patroclos.

Stamboom

Nimf